Het ATP-toernooi van Barcelona 1992 (met de officiële naam Trofeo Conde de Godó 1992) werd gespeeld van 6 tot en met 12 april 1992. Er werd gespeeld op gravelbanen van Real Club de Tenis Barcelona in Spanje.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Barcelona
ATP-toernooi van Barcelona